Beek steht für:
 mittelniederdeutsche Bezeichnung für Bach, siehe Gewässernamen auf -bach

Beek ist Name oder Namensbestandteil von Orten:

in Deutschland:
 Beek (Quartier), Wohnquartier im Bezirk Uellendahl-Katernberg des kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Beek (Xanten), Ortsteil der Stadt Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Kleinbeek, Hofschaft im Bezirk Ronsdorf in der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

in den Niederlanden:
 Beek (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Limburg
 Beek (Montferland), Ort der Gemeinde Montferland, Provinz Gelderland
 Beek (Berg en Dal), Ortsteil der Gemeinde Berg en Dal, Provinz Gelderland

in Polen:
 Beek, Kreis Berent, ehemaliger deutscher Name von Kaliska Kościerskie, Kościerzyna (Landgemeinde)

Beek ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern (sortiert nach Land und Mündungsgewässer):

Deutschland:

Niedersachsen:
 Stehbeek, rechter Zufluss des Ahlumer Bachs (Wiesengraben) zwischen Ahlum und der Wendesser Mühle (Wolfenbüttel), Landkreis Wolfenbüttel
 Breiter Beek, linker Zufluss der Altenau, zwischen Bansleben (Kneitlingen) und Weferlingen (Dettum), Landkreis Wolfenbüttel
 Silbeek, linker Zufluss der Altenau nahe Mönchevahlberg-Zuckerfabrik (Dettum), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Beek (Hamme), rechter Zufluss der Hamme nahe dem Aussichtsturm Neu-Helgoland (Worpswede), Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Osterbeek, Oberlauf des Neindorferbachs (Neindorfer Bach); rechter Zufluss der Altenau nahe Groß Vahlberg (Vahlberg), Landkreis Wolfenbüttel
 Rottebeek, Oberlauf des Schmalen Bachs, rechter Zufluss der Soltau bei Barnstorf (Uehrde), Landkreis Wolfenbüttel
 Beek (Wümme), linker Zufluss der Wümme zwischen Scheeßel und Jeersdorf, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern:
 Beek (Ostsee) – zwei Zuflüsse der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern:
 Beek (Heringsdorf), Zufluss der Ostsee bei Ahlbeck (Heringsdorf) auf Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Beek (Rügen), Zufluss der Ostsee nach Rosengarten (Garz) auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Beek (Trebel) ein linker Zufluss der Poggendorfer Trebel nördlich von Grimmen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Russland:
 Beek, ehemaliger deutscher Name des Towarnyj Rutschej (Товарный ручей), linker Zufluss des Pregels bei Contienen, heute Towarnyj Rutschej (Товарный ручей) oder Rutschej Towarnyj, etwa „Warenbach“, Oblast Kaliningrad (ehem. nördliches Ostpreußen)

Beek ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardus Antonie van Beek (1875–1941), niederländischer Maler
 Betina Gotzen-Beek (* 1965), deutsche Illustratorin
 Carin ter Beek (* 1970), niederländische Ruderin
 Donny van de Beek (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Gerard van Beek (1923–1951), niederländischer Radsportler
 Hank Schmidt in der Beek (* 1978), deutscher Künstler
 James Van Der Beek (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Jan van Beek (1880–1952), niederländischer Fußballspieler
 Jeanne Oidtmann-van Beek (* 1946), deutsche Übersetzerin
 Joop ter Beek (1901–1934), niederländischer Fußballspieler
 Lotte van Beek (* 1991), niederländische Eisschnellläuferin
 Marcel van Beek (* 1990), deutscher bildender Künstler
 Martinus Adrianus Beek (1909–1987), niederländischer Orientalist und Religionswissenschaftler
 Maurice van Beek (* 1967), deutscher Musikproduzent
 Olaf in der Beek (* 1967), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Petra Beek (* 1973), niederländische Softballspielerin
 Relus ter Beek (1944–2008), niederländischer Politiker
 Richard Beek (1924–2007), deutscher Schauspieler
 Simon van Beek (* 1986), Schweizer Eisschnellläufer
 Sonja van Beek (* 1973), niederländische Violinistin
 Sven van Beek (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Theodor von der Beek (1838–1921), deutscher Maler
 Willem van Beek (* 1951), niederländischer Politiker des CDA

Siehe auch:
 Baek
 Bäke
 Beck
 Becke
 Beeck
 Beeg
 Beeke
 BEK
 Bontjes van Beek
 In der Beek
 Kalte Beek